Вилланова () — имя собственное; распространено в виде названий и топонимов.
 Вилланова — древнейшая культура железного века на территории Северной и центральной Италии, пришедшая на смену Террамарской культуре бронзового века.
 Вилланова — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика.

Составные названия 
 Вилланова-Биеллезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Бьелла.
 Вилланова-д’Альбенга — коммуна в Италии, располагается в регионе Лигурия, в провинции Савона.
 Вилланова-д’Арденги — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Павия.
 Вилланова-д’Асти — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Асти.
 Вилланова-дель-Баттиста — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, в провинции Авеллино.
 Вилланова-дель-Геббо — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Ровиго.
 Вилланова-дель-Силларо — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Лоди.
 Вилланова-ди-Кампосампьеро — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Падуя.
 Вилланова-Канавезе — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Вилланова-Маркезана — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, в провинции Ровиго.
 Вилланова-Мондови — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Вилланова-Монтелеоне — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Сассари.
 Вилланова-Монферрато — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.
 Вилланова-Соларо — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Кунео.
 Вилланова-суль-Арда — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья, в провинции Пьяченца.
 Вилланова-Трускеду — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Ористано.
 Вилланова-Туло — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Кальяри.

См. также 
 Университет Вилланова — частный университет, расположенный в северо-западном пригороде Филадельфии.
 «Вилланова Уайлдкэтс» — студенческая баскетбольная команда, представляющая университет Вилланова в первом баскетбольном мужском дивизионе NCAA.